Mark I (tanque de guerra) (1916-1931)
Colossus (computador) — série de computadores eletrónicos britânicos (1943-1945)
Harvard Mark I — computador eletromecânico norte-americano (1944)
Manchester Mark I — computador britânico (1948)
Perceptron — computador de rede neuronal norte-americano (1959-1960)